Stadtbrücke steht

in Deutschland für

 Stadtbrücke Frankfurt (Oder), Brücke über die Oder
 Stadtbrücke (Görlitz), Brücke über die Lausitzer Neiße
 Stadtbrücke (Nürtingen), Brücke über den Neckar

in den Niederlanden für
 Stadtbrücke (Kampen), Brücke über die IJssel